Stefan Franciszek Popiel (ur. 1889) – podpułkownik łączności Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (trzykrotnie)
 Stefan Popiel (ur. 1893) – lakiernik, żołnierz 5 pułku piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stefan Popiel (1896–1927) – piłkarz, porucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)
 Stefan Popiel (ur. 1898) – sierżant Wojska Polskiego, żołnierz 6 pułku piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (pośmiertnie 17 marca 1938), Krzyżem Walecznych (trzykrotnie) i Brązowym Medalem Waleczności
 Stefan Popiel – nazwisko przybrane Stepana Bandery (1909–1959), ukraińskiego polityka niepodległościowego

Przypisy